Алексе́й Алекса́ндрович Курба́тов:
 Курбатов, Алексей Александрович (1663—1721) — государственный деятель, архангельский вице-губернатор.
 Курбатов, Алексей Александрович (1868—1935) — русский генерал.
 Примечания